Каманин — русская фамилия.

Известные носители 
 Каманин, Александр Михайлович (1905—1989) — русский советский живописец, народный художник РСФСР (1976).
 Каманин, Алексей Николаевич (род. 1978) — российский гандболист.
 Каманин, Аркадий Николаевич (1928—1947) — советский военный лётчик, самый молодой пилот Второй мировой войны; сын Н. П. Каманина.
 Каманин, Иван Михайлович (1850—1921) — русский историк.
 Каманин, Николай Петрович (1908—1982) — советский лётчик и военачальник, Герой Советского Союза.
 Каманин, Фёдор Георгиевич (настоящая фамилия Васюнин; 1897—1979) — русский советский писатель.

 Каманина, Полина Вячеславовна (род. 1974) — российская актриса театра и кино, сценарист.